Evangelia () est un prénom féminin grec.

Prénom
 Evangelía Psárra (1974) est une athlète grecque (tir à l'arc).
 Evangelía Tzambázi (1960) est une personnalité politique grecque.
 Evangelía Kranióti est une artiste plasticienne grecque.

Autre
 L’Evangelia est un navire grec construit en 1942.

Homonymie de prénom